Papa longues jambes (Daddy-Long-Legs) est un roman américain de Jean Webster paru en 1912. 

Il a été adapté plusieurs fois au cinéma :
 Papa longues jambes, film américain muet de Marshall Neilan (1919) avec Mary Pickford ;
 Papa longues jambes, film musical américain de Alfred Santell (1931) avec Janet Gaynor ;
 Papa longues jambes, film musical américain de Jean Negulesco (1955) avec Fred Astaire et Leslie Caron ;
 Papa longues jambes, film sud-coréen de Gong Jeong-shik (2005) ;
 Papa longues jambes, série d'animation japonaise (1990).

Références 

Homonymie
Homonymie de titre